Alessandra Fratoni, joueuse de volley-ball brésilienne.
 Jean-Dominique Fratoni, chef d'entreprise, connu dans les années 1970 et 1980 sur la Côte d'Azur française.

Homonymie
Homonymie de patronyme